Arcor steht für:
 Arcor, Telekommunikationsunternehmen 
 Arcor (Lebensmittelhersteller)
 Pseudonym des französischen Comiczeichners Angelo Di Marco